Фондаминский, Илья Исидорович (1880—1942) — российский революционер, религиозный деятель; брат М. И. Фондаминского.
 Фондаминский, Матвей Исидорович (1866—1896) — русский революционер, народоволец; брат И. И. Фондаминского.